Mogador island (franska: Île d’ Essaouira) är en ö i Marocko.   Den ligger i provinsen Essaouira och regionen Marrakech-Tensift-Al Haouz, i den nordvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen på Mogador island är platt. Öns högsta punkt är  meter över havet. Den sträcker sig 0,8 kilometer i nord-sydlig riktning, och 0,9 kilometer i öst-västlig riktning.

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Öar i Marrakech-Tensift-Al Haouz